Toponímia:
 Secretary (Maryland), localitat estatunidenca
 Illa Secretary, illa neozelandesa al Parc nacional de Fiordland
 Cinema: Secretary (pel·lícula), dirigida per Steven Shainberg el 2002 i protagonitzada per James Spader i Maggie Gyllenhaal